Muppet Show (1976–1980), Jim Henson sorozata
 Muppet Show (2015–2016), Bill Prady és Bob Kushell sorozata
 Muppet-show (1979), James Frawley filmje

Hasonló
 Muppet bébik (1984–1990) Jim Henson sorozata
 Muppet bébik (2018–) Matt Danner és Guy Moore sorozata